Váradi Károly

 Váradi Károly (1841–1886) pedagógus, tanfelügyelő
 Váradi Károly (1861–1911) piarista szerzetes

Várady Károly

 Várady Károly (1817–1890) vasúti igazgató, királyi tanácsos, Ugocsa vármegye alispánja, főrendiházi tag
 Várady Károly (1859–1914) ügyvéd, országgyűlési képviselő